Пчелин може да се отнася за:
 пчелин – място за отглеждане на пчели; група пчелни кошери, пчеларник
 Пчелин – село в община Костенец, Софийска област
 Пчелин – село в община Сунгурларе, област Бургас
 „Пчелин – 1895“ – читалище в с. Караш, община Роман, област Враца

Подобни 
 Пчелина – няколко обекта с това име
 Пчелино – село в община Добричка, област Добрич
 Пчелиново – село в община Гурково, област Стара Загора
 Пчелинци – бивше село в община Ковачевци, област Перник, изселено заради язовир „Пчелина“
 Пчелински бани – курортно селище край с. Пчелин, община Костенец, Софийска област